

Musica 
 Piece by Piece  – album di John Martyn del 1986
 Piece by Piece  – brano degli Slayer del 1986, dall'album Reign in Blood
 Piece by Piece  – singolo dei Feeder del 2001, dall'album Echo Park
 Piece by Piece  – album di Katie Melua del 2005
 Piece by Piece  – album di Kelly Clarkson del 2015
 Piece by Piece  – singolo di Kelly Clarkson del 2015

Altro 
 Piece by Piece  – autobiografia di Tori Amos del 2005